Бетпејџ има више значења:
 Бетпејџ (Њујорк)
 Бетпејџ (Тенеси)